LJA steht für:
 Landesjugendamt
 Lodja Airport (IATA-Code), Flughafen von Lodja, Provinz Sankuru, Demokratische Republik Kongo
 Powiat Janowski (Kfz-Kennzeichen), Powiat (Kreis) in der polnischen Woiwodschaft Lublin
 Justice League of America, fiktionale Superheldengruppe, siehe Gerechtigkeitsliga

L.J.A. steht für:
 neugegründete Leipziger Jahresausstellung, siehe Leipziger Jahresausstellung #Neugründung 1992

Ljá steht für:
 Ljá, Fluss in Vesturland, Island

lja steht für:
 Golpa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Großgruppenvarietät von Nhangu, australische Sprache auf den Crocodile Islands, Northern Territory, Australien

Abkürzung